Intraco – nazwa dwóch biurowców w Warszawie:
 INTRACO, pierwotnie Intraco I − przy ulicy Stawki 2 (róg ulicy gen. W. Andersa) na Muranowie.
 Chałubińskiego 8, pierwotnie Intraco II, − przy ulicy Chałubińskiego 8